Ocata (barri del Masnou), barri del Masnou (Maresme)
 Platja d'Ocata, del barri del Masnou.
 Plaça d'Ocata, del barri del Masnou.
 Estació d'Ocata, estació de ferrocarril propietat d'Adif al barri d'Ocata del Masnou 
 L'Ocata, masia del municipi de Castellar de la Ribera (Solsonès)
 Turó de l'Ocata, muntanya del municipi de Castellar de la Ribera (Solsonès)
 Serra de l'Ocata, serralada del municipi de Masquefa (Anoia)
 Torrent de l'Ocata, curs fluvial de la comarca de l'Anoia 
 El Serrat de l'Ocata, entitat de població del municipi de l'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental)
 El Serrat de l'Ocata (Figaró-Montmany), serralada al municipi de Figaró-Montmany (Vallès Oriental)